Джеймс Уилфред Робертс (; 9 апреля 1940, Торонто — 23 октября 2015, Сент-Луис) — канадский хоккеист и тренер, в качестве игрока пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1965, 1966, 1973, 1976, 1977), трёхкратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Карьера

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение двух сезонов играл за команду «Питерборо Питс», где привлёк внимание клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс». Присоединившись к «Канадиенс» в 1960 году он был отправлен в фарм-клуб «Монреаль Роялз», где отыграл целый сезон. 

В течение двух сезонов играл за «Халл—Оттаву Канадиенс», где был известен как результативный защитник, отдавая за сезон более 25 голевых передач. Затем Робертс отыграл целый сезон за «Омаху Найтс», где заработал за сезон 37 очков. По окончании сезона он дебютировал в НХЛ и отыграл за «Канадиенс» больше трёх сезонов, став частью команды, которая в 1965 и 1966 годах выиграла два Кубка Стэнли подряд.

На драфте расширения НХЛ 1967 года был выбран в 3-м раунде под общим 18-м номером клубом-дебютантом НХЛ «Сент-Луис Блюз», став первым полевым игроком в истории клуба, которого выбрали на драфте. В составе «Блюз» он отыграл четыре с половиной сезона, зарабатывая за сезон более 30 очков, а также выход три раза подряд в Финалы Кубка Стэнли, в которых они проигрывали.

В декабре 1971 года был обменян обратно в «Монреаль Канадиенс», где отыграв пять с половиной сезонов завоевал с «Канадиенс» ещё три Кубка Стэнли, которые были выиграны в 1973, 1976 и 1977 годах. 

По окончании сезона 1976/77 Робертс был вновь обменян в «Блюз», где отыграв целый сезон завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет.

Тренерская карьера 
Входил в тренерский штаб клубов НХЛ «Баффало Сейбрз» (1979—1984), «Питтсбург Пингвинз» (1984—1987) и «Сент-Луис Блюз» (1996—2002), но помимо этого был главным тренером «Спрингфилд Индианс» (1988—1991) и «Хартфорд Уэйлерс» (1991—1992).

Смерть 
Скончался 23 октября 2015 года в Сент-Луисе в возрасте 75 лет от рака.

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Питерборо Питс»
Игроки «Кливленд Баронз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Баффало Сейбрз»
Тренеры «Спрингфилд Индианс»
Тренеры «Сент-Луис Блюз»
Умершие от рака